Stora torget kan syfta på torg i många svenska städer:

Stora torget, Alingsås
Stora torget, Arboga
Stora torget, Borås
Stora torget, Eksjö
Stora torget, Enköping
Stora torg, Eslöv
Stora torget, Falköping
Stora torget, Falun
Stora torget, Filipstad
Stora torget, Gnesta
Stora torget, Göteborg – fram till 18 november 1854 namnet på Gustaf Adolfs torg
Stora Torg, Halmstad
Stora torget, Hedemora
Stora Torget, Hjo
Stora torget, Hultsfred
Stora torget, Härnösand
Stora torget, Karlstad
Stora torget, Kisa, Kinda kommun
Stora Torg, Kristianstad
Stora torget, Köping
Stora torget, Linköping
Stora torget, Ljungby
Stora torget, Malmköping, Flens kommun
Stora torget, Mjölby
Stora torget, Motala
Stora torget, Norrtälje
Stora torget, Nyköping
Stora torget, Oskarshamn
Stora torget, Sala
Stora torget, Sigtuna
Stora torget, Skänninge, Mjölby kommun
Stora torget, Strängnäs
Stora torget, Sundsvall
Stora torget, Sunne
Stora torget, Sävsjö
Stora torget, Tibro
Stora torget, Ulricehamn
Stora torget, Uppsala
Stora torget, Vadstena
Stora torget, Vara
Stora torget, Varberg
Stora torget, Vimmerby
Stora torget, Visby, Gotlands kommun
Stora torget, Västervik
Stora torget, Västerås
Stora torget, Ödeshög
Stora Torget, Örnsköldsvik

Se även
Stortorget

Torg i Sverige